Сезон 1989/90 стал для «Милана» 56-м в Чемпионате Италии. Третий сезон команды под руководством главного тренера Арриго Сакки, в котором клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, впервые в своей истории — Суперкубок УЕФА и второй, спустя двадцать лет, — Межконтинентальный кубок. В Серии А клуб занял второе место. В финале Кубка Италии уступил туринскому «Ювентусу».       

Летом 1989 года клуб продал несколько игроков, включая нападающего Пьетро Паоло Вирдиса — в «Лечче» и защитника Роберто Мусси — в «Торино». Одновременно с этим команду пополнили ряд футболистов, среди которых были форвард Марко Симоне из «Комо», полузащитник «Торино» Диего Фузер и голкипер «Асколи» Андреа Паццальи.        

7 декабря 1989 года в ответном поединке розыгрыша Суперкубка УЕФА «Милан», благодаря голу Альбериго Эвани, победил «Барселону» 1:0, и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Спустя 10 дней 17 декабря, благодаря единственному голу, который в дополнительное время  забил тот же Эвани, «россонери» побеждают колумбийский «Атлетико Насьональ» и завоевывают Межконтинентальный кубок, официально становясь сильнейшим клубом в мире.            

Неудачно стартовав на старте в Серии А, потерпев четыре поражения в десяти играх, «Милан» к середине чемпионата вышел на лидирующую позицию, однако в итоге занял второе место уступив «Наполи» два очка.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1-й раунд

2-й раунд

Групповой этап

1/2 финала

финал

Кубок европейских чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания 

1989
1990